Djomina () ist der Familienname der folgenden Personen:

 Julija Wiktorowna Djomina (* 1969), russische Schachspielerin
 Swetlana Alexandrowna Djomina (* 1961), russische Sportschützin